

Localidades
Summerside (Ohio)
Summerside (Ilha do Príncipe Eduardo)

Desambiguações de topônimos